Биклянь — село в Тукаевском районе Татарстана. Административный центр Биклянского сельского поселения.

География 
Находится в северо-восточной части Татарстана на расстоянии приблизительно 7 км на запад-юго-запад от юго-западной границы районного центра города Набережные Челны у речки Биклянь.

История 
Известно с 1724 года, упоминалось также как Сарсаз, Бичурина. В 1870 году было отмечено наличие мечети и медресе.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Биклян (Бигурино, Сарсаз) Мензелинского уезда Уфимской губернии жили 2226 человек (1138 мужчин и 1088 женщин), все мусульмане.

Население 
Постоянных жителей было: в 1795 году — 143 души мужского пола, в 1859—1050, в 1870—1304, в 1897—2226, в 1913—2886, в 1926—2435, в 1938—1934, в 1949—1429, в 1958—1470, в 1970—2014, в 1979—1715, в 1989—1348, 1279 в 2002 году (татары 97 %), 1575 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Тукаевского района